Mixed dubbel i curling vid olympiska vinterspelen 2018 avgjordes i Gangneung curlingcenter i Pyeongchang i Sydkorea. Det var första gången någonsin som mixed dubbel fanns med på det olympiska programmet.

Kvalspel 
Utöver värdnationen Sydkorea deltog sju nationer i turneringen. Dessa sju länder kvalificerade sig genom ett poängsystem utifrån resultaten i Världsmästerskapet i mixed dubbel-curling 2016 och 2017.

Deltagare

Gruppspel
De fyra bästa lagen från gruppspelet avancerade vidare till semifinaler. Alla tider är lokal tid (UTC+9).

Matcher

Omgång 1
Torsdag 8 februari, 09:05

Omgång 2
Torsdag 8 februari, 20:05

Omgång 3
Fredag 9 februari, 08:35

Omgång 4
Fredag 9 februari, 13:35

Omgång 5
Lördag 10 februari, 09:05

Omgång 6
Lördag 10 februari, 20:05

Omgång 7
Söndag 11 februari, 09:05

Tabell

Särspel
Söndag 11 februari, 20:05

Slutspel 
Alla tider är lokal tid (UTC+9).

Semifinaler
Måndag 12 februari, 09:05

Måndag 12 februari, 20:05

Bronsmatch
Tisdag 13 februari, 09:05

Final
Tisdag 13 februari, 20:05

Slutställning
Slutställningen:

Källor

Fotnoter
 

Mix